Richard Fletcher-Vane (1951-), 2 baron Inglewood, un homme du Parti conservateur au Royaume-Uni ;
 William Fletcher-Vane (1909-1989), 1 baron Inglewood, un homme politique du Parti conservateur britannique.